Geely kan syfta på:

Zhejiang Geely Holding Group – ett kinesiskt privatägt bolag som är huvudägare av Geely Automobbile och Volvo Personvagnar
Geely Automobile – ett samriskföretag mellan Zhejiang Geely Holding Group och det fristående bolaget Geely Automobile Holding Limited
Geely Sweden AB – ett svenskt bolag som agerar moderbolag till Volvo Personvagnar.

Se även
Volvo Personvagnar
Li Shufu